Ho Hsien kan syfta på följande platser:

Kina 

 Huozhou Shi, härad, Shanxi, 
 He Xian (härad i Kina), Anhui, 
 Babu Qu, härad, Guangxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar